Сивоза

 Сивоза — приток Кузы в Грязовецком районе Вологодской области и Любимском районе Ярославской области.
 Сивоза — приток Шарны в Любимском районе Ярославской области.